Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti in semifinale da Feliciano e Marc López.

In finale Rohan Bopanna e Pablo Cuevas hanno poi sconfitto i due spagnoli con il punteggio di 6-3, 3-6, [10-4].

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Henri Kontinen /  John Peers (quarti di finale)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (semifinale)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (quarti di finale)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (quarti di finale)

 Raven Klaasen /  Rajeev Ram (secondo turno)
 Ivan Dodig /  Marcel Granollers (quarti di finale)
 Feliciano López /  Marc López (finale)
 Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (secondo turno)

Alternate 
  Paolo Lorenzi /  Albert Ramos-Viñolas (primo turno)

Wild card 

  Romain Arneodo /  Hugo Nys (semifinale)

 Grigor Dimitrov /  Nenad Zimonjić (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Monte Carlo Masters 2017